

Мерень () — комуна у повіті Констанца.
 Мерень () — село у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Мерень.
 Мерень () — комуна у повіті Ковасна.
 Мерень () — село у повіті Ковасна. Адміністративний центр комуни Мерень.
 Мерень () — комуна у повіті Телеорман.
 Мерень () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Концешть.
 Мерень () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Берешть.
 Мерень () — село у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Салча.
 Мерень () — село у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Тіту.

Мерень () — село у Аненій-Нойському районі.
 Мерень () — село у Чимішлійському районі.